До́рнер () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители фамилии 
 Дорнер, Август Иоганн (1846—1920) — немецкий протестантский богослов.
 Дорнер, Далия (род. 1934) — израильский юрист, судья Верховного суда Израиля в 1993—2004 годах.
 Дорнер, Исаак Август (1809—1884) — немецкий протестантский богослов.
 Дорнер, Кристофер (1979—2013) — полицейский Департамента Лос-Анджелеса.

См. также 
 Дёрнер